Смайт или Смайд () — английская фамилия, редкий вариант фамилии .

Фамилия 
 Смайт, Даллас (1907—1992) — канадский политический активист и учёный.
 Смайт, Джеймс Мур (1702—1734) — английский драматург и модник.
 Смайт, Джордж, 7-й виконт Стрэнгфорд (1818—1857) — британский политик.
 Смайт, Джек (1925—2003) — американский театральный и кинорежиссер, продюсер.
 Смайт, Конн (1895—1980) — канадский бизнесмен и спортсмен.
 
 Смайт, Пэт (1928—1996) — британская наездница.
 Смайт, Рэг (1917—1998) — британский художник комиксов.
 Смайт, Томас, 1-й виконт Стрэнгфорд (1599—1635) — английский виконт.
 Смайт, Филип, 2-й виконт Стрэнгфорд (1634—1708) — английский политик.
 Смайт, Фрэнк (1900—1949) — британский альпинист, литератор, фотограф, ботаник.

Другое 
 Алистер Смайт — персонаж издательства Marvel Comics.

См. также 
 Дивизион Смайта (НХЛ)
 Конн Смайт Трофи — приз НХЛ.
 Стэффорд Смайт Мемориал Трофи — приз CHL.